Earl kan avse:

 Earl – en brittisk ämbets- och sedermera adelstitel
 Earl (namn) – ett namn i engelsktalande länder, både förnamn och efternamn
 My Name Is Earl – en amerikansk situationskomedi från 2005
 Earl Sweatshirt (1994–), en amerikansk rappare
 Earl (musikalbum) – debutalbumet 2010 av Earl Sweatshirt 
 Earl Grey – en av de mest kända och populära tesorterna